La Grande Bataille peut faire référence à :
 La Grande Bataille (Il grande attacco), film de Umberto Lenzi sorti en 1978.
 La Grande Bataille, mini-série québécoise diffusée en 2010.